Рабино́виц или Рабино́витц () — еврейская фамилия, форма фамилии  в западноевропейских языках.

Известные носители:
  (1953—2018) — американский зоолог.
 Рабиновиц, Джером (псевдоним: Джером Роббинс; 1918—1988) — американский хореограф и режиссёр.
 Рабиновиц, Дэвид (род. 1960) — американский астроном и первооткрыватель транснептуновых объектов.
 Рабиновиц, Льюис Аллан (более известный как Лу Рид; 1942—2013) — американский рок-музыкант.